Kubanski (Pxékhskaia), stanitsa del krai de Krasnodar (Rússia)
 Kubanski (Novopokróvskaia), possiólok del krai de Krasnodar (Rússia)
 Kubanski (Rogóvskaia), khútor del krai de Krasnodar (Rússia)
 Kubanski (Nekràssovskaia), khútor del krai de Krasnodar (Rússia)